Тодірень () — комуна в Румунії, у повіті Ботошані.
 Тодірень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Тодірень.
 Тодірень () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Стеніца.
 Тодірень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Педурень.
 Тодірень () — село в Румунії, у повіті Сучава. Адміністративно підпорядковується місту Ватра-Дорней.